Dunn County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Dunn County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota
 Dunn County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin